Termenul „Orlov” se poate referi la:

Orlov (oraș), în regiunea Kirov, Federația Rusă
Orlov (Slovacia), comună în districtul Stará Ľubovňa 
Diamantul Orlov, un diamant mare verde din sceptrul țarinei Ecaterina cea Mare
Rasa de cai, sau rasa de găini Orlov
Nume de persoane
Alexei Orlov, numele mai multor personalități din Rusia
Vladimir Orlov, (n. 1928, în Odesa) violoncelist român
Alexandru Mihailovici Orlov (1895–1973), agent rus
Alexei Fiodorovici Orlov (1786–1861), general și politician rus
Alexei Grigorievici Orlov (1737–1808), amiral rus
Grigori Grigorievici Orlov (1734–1783), ofițer și amantul țarinei Ecaterina cea Mare
Grigori Vladimirovici Orlov (1777–1826), politician rus
Igor Orlov (1923–1982), agent dublu sovietic
Iuri Fiodorovici Orlov (n. 1924), fizician american de origine rusă
Mihail Fiodorovici Orlov (1788–1842), general rus

Vezi și
Orloff